Tišma ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Tišma (1924–2003), serbischer Schriftsteller.
 Andrej Tišma (* 1952), serbischer Aktionskünstler
 Boris Tišma (* 2002), kroatischer Basketballspieler
 Slobodan Tišma (* 1946), serbischer Schriftsteller und Musiker